Mats Bernhard Kihlström (né le  à Ludvika en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en senior dans la Division 1 avec le Södertälje SK en 1981. Il est choisi au sixième tour en cent-dix-huitième position par les Flames de Calgary lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1982. Il porte les couleurs du Brynäs IF de 1984 à 1986. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1993.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1981-1982|| Södertälje SK || Division 1|| 25|| 2|| 3|| 5|| 20|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Södertälje SK || Division 1 || 28|| 6|| 3|| 9|| 47|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Södertälje SK || Elitserien|| 25|| 4|| 4|| 8|| 25|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1984-1985|| Brynäs IF || Elitserien|| 35|| 4|| 9|| 13|| 14|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Brynäs IF || Elitserien|| 35|| 3|| 8|| 11|| 48|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1986-1987|| Södertälje SK || Elitserien|| 35|| 2|| 4|| 6|| 28|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Södertälje SK || Elitserien|| 37|| 5|| 7|| 12|| 36|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1988-1989|| Södertälje SK || Elitserien|| 39|| 3|| 18|| 21|| 45|| 5|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
| 1989-1990|| Södertälje SK || Elitserien|| 37|| 7|| 15|| 22|| 26|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1990-1991|| Södertälje SK || Elitserien|| 29|| 4|| 10|| 14|| 40|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| rowspan=2|1991-1992|| Södertälje SK || Elitserien|| 19|| 1|| 4|| 5|| 10|| || || || || 
|-
| Södertälje SK || Allsvenskan || 18|| 3|| 8|| 11|| 20|| 8|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 1992-1993|| Södertälje SK || Division 1|| 16|| 6|| 6|| 12|| 16|| || || || ||

Au niveau international 

| 1981 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 1|| 2|| 3|| 4|| 81|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1982 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 3|| 1|| 0|| 1|| 6|| || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1983 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 0|| 2|| 4|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1984 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 1|| 2|| 3|| 14|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1985 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 2|| 3|| 4|| || align="left"| Sixième place
|-
| 1986 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 5|| 0|| 5|| 16|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1987 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 3|| 5|| 12|| || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1988 || align="left"| Jeux olympiques || 8|| 1|| 2|| 3|| 4|| ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1989 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| || align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en janvier 1964
Naissance à Ludvika
Joueur international suédois de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique suédois
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Brynäs IF
Défenseur de hockey sur glace